

Pessoas
Ana Hickman
Cléo Hickman
Tracy Hickman

Localidades
Hickman (Califórnia)
Hickman (Nebraska)
Hickman (Kentucky)
Condado de Hickman (Kentucky)
Condado de Hickman (Tennessee)

Geologia
Cratera Hickman, uma cratera situada na Austrália Ocidental

Ver também

Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de topônimos